

Lombardia 
Chiesa dei Santi Nabore e Felice a Griante
Chiesa dei Santi Nabore e Felice a Milano
Chiesa dei Santi Nabore e Felice a Sirtori
Chiesa dei Santi Nabore e Felice a Stradella

Emilia-Romagna
Chiesa dei Santi Nabore e Felice ad Albareto, frazione di Ziano Piacentino